Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2016 – 15. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 1 lipca na skoczni Bauhenk w Kranju, a zakończyła 1 października 2016 na skoczni Vogtland Arena w Klingenthal. Rozegranych zostało 14 konkursów w siedmiu krajach.

Oficjalny kalendarz został zatwierdzony przez FIS w czerwcu 2016 roku podczas kongresu w Cancún.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Pucharu Kontynentalnego 2016 lub ustanowione w trakcie jego trwania.

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LPK 2016

Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LPK 2016

Kwoty startowe 
Na podstawie Kontynentalnej Listy Rankingowej (CRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dwa periody sezonu letniego. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj jest gospodarzem). Państwa, których nie podano poniżej, miały prawo wystawić do każdego konkursu co najwyżej trzech skoczków.

Pierwszy period letni sezonu Pucharu Kontynentalnego 2016/2017 składał się z 6 konkursów zaplanowanych w dniach od 1 lipca do 27 sierpnia, natomiast drugi z 8 konkursów zaplanowanych w dniach od 10 września do 1 października.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2016
Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich